

Sigle 
 Effective microorganisms microrganismi effettivi o efficaci in agricoltura e ambiente

Codici 
 EM – codice vettore IATA di Aero Benin e Empire Airlines

Informatica 
 <em>...</em> – elemento HTML di enfasi (convenzionalmente visualizza il testo in corsivo)
unità di misura dei fogli di stile CSS

Musica 
 Em – accordo musicale di Mi minore secondo la notazione inglese

Matematica
Algoritmo EM – Expectation-Maximization: (ambito statistico-informatico) metodo per la stima di massima verosimiglianza in casi di informazione incompleta

Altro 
 Em  – lettera dell'alfabeto cirillico
 EM – abbreviazione per Elettromagnetismo
 Lineetta em  – simbolo tipografico
 Em – simbolo dell'exametro
 Em  – unità di misura usata in tipografia
 EM – targa automobilistica di Emmendingen (Germania)
 EM – targa automobilistica delle Cicladi (Grecia)
 English Mixture – tipologia di miscela di tabacco da pipa composta da Virginia e Latakia.
 EM – simbolo per indicare la Comunità Europea nella registrazione dei Marchi

Altri progetti